Alesana Tuilagi – rugbista a 15 samoano
 Anitele'a Tuilagi – rugbista a 15 samoano
 Freddie Tuilagi – ex rugbista a 15 e procuratore sportivo samoano
 Henry Tuilagi – rugbista a 15 samoano
 Manu Tuilagi – rugbista a 15 samoano